Свобо́дный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Свободный переулок — улица в Иванове.
 Свободный переулок — улица в Липецке.
 Свободный переулок — улица в Сочи.
 Свободный переулок — улица в Твери.
 Свободный переулок — улица в Томске. 
 Свободный переулок — улица в Хабаровске.